Драган Миливојевић (Подгорица, 5. новембар 1938 — Загреб, 22. октобар 1993) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Девети круг  || Звонко
|-
| 1960. || Сигнали над градом  || Агент 2
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице  || млади Грго
|-
| 1965. || Један и три ТВ филм || /
|-
| 1967. || Вријеме ракова ТВ филм || /
|-
| 1968. || Маратонци ТВ серија || /
|-
| 1968. || Жур у Магделанду ТВ филм || /
|-
| 1968. || Поштански сандучић ТВ филм || /
|-
| 1968. || Маскерата ТВ филм || /
|-
| 1968. || Кокошари ТВ филм || /
|-
| 1968. || Агент из Вадуза ТВ филм || /
|-
| 1969. || Случајни живот  || Мишо
|-
| 1969. || Адам и Ева ТВ филм || Мушкарац
|-
| 1969. || Ожиљак ТВ филм || /
|-
| 1969. || И опрости нам дугове наше ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Пут у рај  || Први савјетник посланства
|-
| 1970. || Каинов знак ТВ филм || /
|-
| 1970. || Кратка ноћ ТВ филм || /
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Оберстлајтнант
|-
| 1972. || Пјетлов кљун ТВ филм || /
|-
| 1973. || Крхка играчка ТВ филм || /
|-
| 1973. || Тимон  || /
|-
| 1974. || Депс  || /
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно ТВ серија || /
|-
| 1976. || Клара Домбровска ТВ филм || Пријатељ
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Усташки ројник Дујмић
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Адамс
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија|| Усташки таборник
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Франц Мајнарић
|-
| 1978. || Судите ме ТВ филм || Џон
|-
| 1978. || Кармине ТВ филм || /
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити  || Реквизитер у паклу
|-
| 1979. || Љубица ТВ филм || /
|-
| 1979. || Призори из обитељског живота ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1978 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || Ђука
|-
| 1980. || Госпођица  || Отац
|-
| 1981. || Обитељски албум ТВ филм || /
|-
| 1981. || Бановић Страхиња  || Турчин којем Алија одсјеца главу
|-
| 1981. || Родољупци ТВ филм || /
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Властити аранжман ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Таборник Мајсец
|-
| 1982. || Хоћу живјети  || Директор „Прераде”
|-
| 1982. || Сустанар ТВ филм || /
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Одвјетник Фердо Пласки
|-
| 1982. || Киклоп  || Фреди
|-
| 1983. || Киклоп ТВ серија || Фреди
|-
| 1983. || Квит посао ТВ филм || Карло
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Божидар Кавран „Гвардијан”
|-
| 1984. || Инспектор Винко ТВ серија || Мићо
|-
| 1984. || Пет мртвих адреса ТВ филм || /
|-
| 1985. || Хорватов избор  || Краус-Рајтерић
|-
| 1985. || Брисани простор ТВ серија || Сиво
|-
| 1985. || Етер ТВ филм || /
|-
| 1986. || Унутарње резерве ТВ филм || Емил
|-
| 1986. || Немојте ме звати Роби ТВ филм || /
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Краус-Рајтерић
|-
| 1987. || Слике из живота једног шалабахтера ТВ филм || /
|-
| 1988. || Распродаја ТВ филм || Пословни човјек
|-
| 1988. || Глембајеви  || Леонов школски колега
|-
| 1988. || Млада сила ТВ филм || /
|-
| 1989. || Диплома за смрт  || Службеник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Разбијена ваза ТВ филм || Отац
|-
| 1990. || -{Destroying Angel}-  || Конобар
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир  || /
|-
| 1992. || -{Papa Sixto V}- Видео || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Умрли 1993.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Подгоричани